

Geografia 
Austria
 Lemberg – gmina katastralna w Sankt Magdalena am Lemberg

Francja
 Lemberg – miejscowość

Niemcy
 Lemberg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südwestpfalz
 Lemberg – góra na Jurze Szwabskiej
 Lemberg – zamek

Ukraina
 niemiecka nazwa miasta Lwów

Osoby 
 Eugen Lemberg – niemiecki socjolog
 Hans Lemberg – niemiecki historyk
 Heinrich Lemberg – niemiecki polityk

Inne 
 Lemberg – centrum wystawiennicze znajdujące się we Lwowie

Zobacz też 
 Lehmberg